Die Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Januar 2009 in Nouméa, Neukaledonien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Letztjähriger Sieger im Einzel war Flavio Cipolla. In diesem Jahr konnte Brendan Evans den Titel gewinnen. Er schlug im Finale den Deutschen Florian Mayer in drei Sätzen mit 4:6, 6:3 und 6:4 und sicherte sich somit seinen ersten Challenger-Titel. Wegen schlechtem Wetter konnte der Doppelbewerb nicht zu Ende gespielt werden und wurde nach dem ersten Halbfinale abgebrochen. Aus diesem Grund wurde in diesem Jahr kein Titel vergeben.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Nouméa